El canal Global Televisión puede referirse a:

 Global Televisión Network: Canal de televisión de Canadá.
 Global: Canal de televisión del Perú
 Global TV: Canal de televisión regional de Zulia en Venezuela.

Wikipedia:Desambiguación